Wendekreis des Krebses steht für:

 Wendekreis des Krebses (Tropic of Cancer), Roman von Henry Miller aus dem Jahr 1934
 Wendekreis des Krebses (Film) (Tropic of Cancer), Filmdrama basierend auf den Roman von Henry Miller aus dem Jahr 1970
 Der Wendekreis des Krebses (Tropic of Cancer), Folge 4x05 aus der Fernsehserie The Last Ship (Fernsehserie) aus dem Jahr 2018
 Wendekreis (Breitenkreis), nördlicher Wendekreis der Sonnenwende, auch „Wendekreis des Krebses“ genannt